Молдовеня́ска (; букв. — «молдавская») — один из наиболее популярных молдавских народных танцев, а также музыка к этому танцу.

Музыкальный размер 2/4 со счётом на 2. Темп быстрый. В композиционной структуре преобладает форма рондо (запев — припев). Все танцовщики становятся , после нескольких кругов разбегаются по парам и начинают зажигательный танец, снова становясь в круг после определенного набора фигур. Круг, которым обычно начинают молдовеняску, образуется каждый раз с новой фигуры.

Молдовеняска распространена как в художественной самодеятельности, так и на профессиональной балетной сцене. Наиболее известный коллектив, исполняющий молдовеняску, — молдавский государственный национальный академический ансамбль народного танца «Жок».

В Болгарии существует вариант этого танца под названием «мулдуванска».

См. также 

 Жок 
 Хора 
 Сырба 
 Оляндра

Литература 
 
 БСЭ

Ссылки 
 Молдовеняска для аккордеона или баяна
 Молдовеняска // Танцевальный словарь

Молдавские народные танцы